Woo har kan syfta på:

 En term för pseudovetenskap, myntad av James Randi.
 Ett äldre namn på Võhandu jõgi, en å i Estland